Nationalorchester ist Titel verschiedener Klangkörper:
Nationalorchester von Myanmar 
Russisches Nationalorchester 
Spanisches Nationalorchester
 Syrisches Nationalsymphonieorchester